Гней Домиций Ахенобарб (; † 31 пр.н.е.) e политик и военачалник на късната Римска република.

Биография 
Той произлиза от плебейския gens Домиции, клон Ахенобарб и е прадядо на император Нерон. Син е на Луций Домиций Ахенобарб (консул 54 пр.н.е.) и Порция, сестрата на Катон.

През гражданските войни той се бие първо против Гай Юлий Цезар. След неговата смърт се присъединява към убийците на Цезар и се бие срещу триумвирите. След загубата в битката при Филипи той преминава на страната на Марк Антоний, който му помага да стане консул през 32 пр.н.е. Той се опитва да намали влиянието на Клеопатра, любовницата на Антоний, но не успява. Малко преди ясната загуба в битката при Акциум той преминава при Октавиан, обаче умира още преди битката от температура.

Фамилия 
Гней Домиций Ахенобарб се жени за Емилия Лепида. Те имат син:

 Луций (консул 16 пр.н.е.), женен за Антония Старша, най-старата дъщеря на Антоний от Октавия; имат син
 Гней Домиций Ахенобарб (консул през 32 г.), женен за Агрипина Младша, дъщеря на Германик; двамата имат син
 Луций, осиновен от император Клавдий и става през 54 г. император; той е последният император от династията на Юлиите, познат с името Нерон

Източници 

 Цицерон, ad Atticum 9,3,1.
 Плутарх, Antonius 56,2
 Тацит, Annales iv. 44

Литература 
 Jochen Bleicken: Augustus. Eine Biographie. Fest, Berlin 1998, ISBN 3-8286-0136-7.
 Joachim Brambach: Kleopatra. Herrscherin und Geliebte. Callwey, München 1991, ISBN 3-7667-0998-4.
 Friedrich Münzer: Domitius 23). Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band V,1, Stuttgart 1903, Sp. 1328 – 1331.
 Christoph Schäfer: Kleopatra. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2006, ISBN 978-3-534-15418-0.

Родословното дърво на Ахенобарбите и връзката с император Нерон 

Римски републикански консули
Домиции